283 км, 283-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

283 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 554931.

283 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Великие Луки — Соблаго, Октябрьская железная дорога (Псковская	область). Код 066074.

 283 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Большого кольца МЖД в городском округе Чехов Московской области. Код	181210.

283 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская	область). Код 454038.
 283 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Львовская железная дорога (Ровенская	область). Код 355716.
 283 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская	область). Код 427740.